Woodward Field peut faire référence à :
 aéroport de Camden en Caroline du Sud, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Woodward Field, un stade de football américain de l'université de Washington participant au Big Sky Conference,